

Géographie 
 Les plazas de soberanía, sont cinq territoires localisés en Afrique du Nord près des côtes marocaines de la mer Méditerranée.

Patronyme 
 Cristina Plazas (née en 1969), actrice espagnole.
 Israel Ochoa Plazas (né en 1964), coureur cycliste colombien.

Voir aussi